Brisson ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine-François Brisson (1728–1796), französischer Advokat und Enzyklopädist
 Barnabé Brisson (1531–1591), französischer Jurist und Politiker
 Barnabé Brisson (Ingenieur) (1777–1828), französischer Ingenieur und Mathematiker
 Carl Brisson (1893–1958), dänischer Schauspieler
 Édouard Brisson, französischer Autorennfahrer
 Éric Brisson (* 1973), kanadischer Eisschnellläufer
 François Brisson (* 1958), französischer Fußballspieler und -trainer
 Frederick Brisson (1912–1984), dänisch-amerikanischer Filmproduzent
 Henri Brisson (1835–1912), französischer Politiker und zweimaliger Premierminister von Frankreich
 Louis Brisson (1817–1908), katholischer Priester und Ordensgründer
 Luc Brisson (* 1946), kanadischer und französischer Philosophiehistoriker und Kulturhistoriker
 Mathurin-Jacques Brisson (1723–1806), französischer Zoologe und Naturphilosoph
 Pierre-Raymond de Brisson (22. Januar 1745 in Moissac – 1820 ebd.), französischer Marineoffizier, Weltreisender
 Thérèse Brisson (* 1966), kanadische Eishockeyspielerin

Brisson bezeichnet:
 Brisson (Cognac), einen Cognac
 Kabinett Brisson, mehrere französische Regierungen

Siehe auch:
 Brison